Arcularius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Arcularius (1893–1968), deutscher Tierarzt
 Johann Daniel Arcularius (1650–1710), deutscher Logiker und lutherischer Theologe